UNCAF-mästerskapet 1993 var den andra säsongen av UNCAF-mästerskapet (centralamerikanska mästerskapet). Fyra nationer deltog, , , värdnationen  och . Turneringen fungerade även som kval till Gold Cup 1993, då de tre bästa lagen kvalificerade sig.

Tabell

Matcher

Källor
Rsssf.com

1993
Fotbollsåret 1993
1993 i Honduras